Der Begriff Flusswandler oder Durchflusswandler steht für verschiedene Formen von Gleichspannungswandlern wie:

 Eintaktflusswandler
 Gegentaktflusswandler, wie der Halb- oder Vollbrückenflusswandler oder der Gegentaktflusswandler in Parallelspeisung